Bagayoko peut désigner :
 Alou Bagayoko (1956-), footballeur malien ;
 Amadou Bagayoko (1954-), chanteur et musicien malien, du duo Amadou et Mariam ;
 Aminata Traoré Bagayoko (1964-), femme politique malienne ;
 Fatoumata Bagayoko (1988-), joueuse malienne de basket-ball ;
 
 Mamadou Bagayoko (1979-), footballeur malien ;
 Mamadou Bagayoko (1989-), footballeur ivoirien ;
 Tiécoro Bagayoko (1937-1983), militaire malien.

Patronyme africain